La Ligue des nations d'Europe masculine de hockey sur gazon 2019 est la huitième édition de la Ligue des nations organisée par la Fédération européenne de hockey. Elle oppose les équipes nationales masculines des 29 associations membres, du  au .

Format 
Le format de la compétition est identique à l'édition précédente. Ainsi :
 Les 29 associations membres de l'EHF participent à la compétition ;
 Les équipes sont réparties en quatre Euros, I-II-III-IV, en fonction de leurs performances lors de la Ligue des nations 2017. La répartition est la suivante :
 Huit équipes en Championnat (les 6 équipes du Championnat 2017 + 2 promues du Championnat II) ;
 Huit équipes en Championnat II (les 2 équipes reléguées du Championnat 2017 + 4 équipes non promues du Championnat II + 2 promues du Championnat III) ;
 Huit équipes en Championnat III (les 2 équipes reléguées du Championnat II 2017 + 5 équipes non promues du Championnat III + 1 promue du Championnat IV) ;
 Cinq équipes en Championnat IV (les 4 équipes non promues du Championnat 2017 + la nouvelle venue).
 Les Championnats, II et III sont divisées en deux groupes de quatre équipes. Le Championnat IV ne comprend qu'un groupe de cinq équipes.

Critères pour le classement des groupes 
En cas d'égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matchs de poule, les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué pour établir leur classement:
 Points de chaque équipe,
 Matchs gagnés,
 Différence de buts,
 Buts pour,
 Plus grand nombre de points obtenus dans les matchs de poule disputés entre les équipes concernées,
 Buts marqués en plein jeu.

Composition

Championnat 

Le Championnat d'Europe de hockey sur gazon masculin 2019 se déroule du 16 au 24 août 2019 à Anvers, en Belgique, en même temps que le Championnat d'Europe féminin. Il sert également à se qualifier pour les Jeux olympiques d'été de 2020.

Premier tour

Poule A 

Source: FIH

Poule B 

Source: FIH

Deuxième tour

De la cinquième place à la huitième place 
La phase de classement est la poule des équipes qui se sont classées  et  au . Les résultats entre deux équipes lors du  sont comptabilisés.

Source: FIH

Phase finale

Championnat II 

Le Championnat II d'Europe masculin de hockey sur gazon 2019 se tiendra du 28 juillet au 3 août 2019 à Cambrai, en France. Ce tournoi sert aussi à se qualifier pour le Championnat 2021.

Premier tour

Poule A 

Source: FIH

Poule B 

Source: FIH

Deuxième tour

De la treizième à la seizième place 
La phase de classement est la poule des équipes qui se sont classées  et  au . Les résultats entre deux équipes lors du  sont comptabilisés.

Source: FIH

Phase finale

De la neuvième à la douzième place

Onzième et douzième place

Neuvième et dixième place

Championnat III 

Le Championnat III d'Europe masculin de hockey sur gazon 2019 Il se tiendra du 28 juillet au 3 août 2019 à Gibraltar. Ce tournoi sert aussi à se qualifier pour le Championnat II 2021.

Premier tour

Poule A 

Source: FIH

Poule B 

Source: FIH

Deuxième tour

De la vingt-et-unième à la vingt-quatrième place 
La phase de classement est la poule des équipes qui se sont classées  et  au . Les résultats entre deux équipes lors du  sont comptabilisés.

Source: FIH

Phase finale

De la dix-septième à la vingtième place

Dix-neuvième et vingtième place

Dix-septième et dix-huitième place

Championnat IV 

Le Championnat IV d'Europe masculin de hockey sur gazon 2019 s'est tenu du 6 au  à Helsinki, en Finlande.

Tour unique

Poule 

Source: FIH

Classement global

Références 

Compétition de hockey sur gazon
Événement sportif à Anvers
Sport à Cambrai
Événement sportif international à Gibraltar
Événement sportif à Helsinki
Sport en Belgique en 2019
Sport en France en 2019
Sport en Finlande en 2019
Sport en juillet 2019
Sport en août 2019